Het schoonspringen vanaf de 3 meter plank voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2013 vond plaats op 25 en 26 juli 2013 in het Piscina Municipal de Montjuïc in Barcelona.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Blauw geeft de halvefinalisten weer.

Externe links 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Mannen 03